Jméno a příjmení Jan Rybář nosí tyto osobnosti:

 Jan Rybář (inženýr) (1833–1913) – český železniční inženýr, otec Otokara Rybáře
 Jan Rybář (kněz) (1931–2021) – český římskokatolický kněz
 Jan Rybář (novinář) (* 1971) – český novinář a fotograf

Externí odkazy